Christian Forrer – ex sciatore alpino svizzero
 Leonard Forrer – numismatico svizzero naturalizzato britannico
 Ludwig Forrer – politico svizzero